R81 peut faire référence à :
 Glycosurie, d'après la classification internationale des maladies ;
 HNLMS Karel Doorman (R81), un porte-avions de la Marine royale néerlandaise ;
 Magirus R81, un autocar du constructeur allemand Magirus-Deutz.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres